Sezona 1962/63 jugoslovanske hokejske lige je bila dvajseta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu, ki je potekala med 26. decembrom 1962 in 22. marcem 1963. Naslov jugoslovanskega prvaka so sedmič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
Yugoslavia Championship - 1962/63

Jugoslovanska hokejska liga
1962 v športu
1963 v športu
1962 v Jugoslaviji
1963 v Jugoslaviji